Suttung, figuur uit de Noorse mythologie
 Suttungr (maan), maan van Saturnus